Venturia is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Venturiaceae. Het geslacht werd voor het eerst in 1882 beschreven door de mycoloog en botanicus Pier Andrea Saccardo.

Soorten
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 124 soorten (peildatum maart 2023):

Venturiaceae
Schimmelgeslacht